«Летняя ночь. Швеция» — спектакль, поставленный в театре — студии «У Никитских ворот» режиссёром Марком Розовским в 1989 году. Спектакль поставлен по пьесе «Одна ночь шведского лета» шведского режиссёра, актёра и писателя Эрланда Юсефсона. Спектакль посвящён памяти известного советского режиссёра Андрея Тарковского (1932— 1986).

В ролях 
 Игорь Старыгин — режиссёр Андрей Тарковский
 Сергей Десницкий

Примечания

Ссылки 
  Из книги Натальи Старосельской «Дом, который построил Марк» (спектакли театра «У Никитских ворот»)

Спектакли по алфавиту
Спектакли СССР
Спектакли Марка Розовского
Драматические спектакли 1989 года
Спектакли СССР 1989 года
Драматические спектакли СССР